Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1975 war die vierte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden neun Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 27. April auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Hockenheimring am 28. September statt.

Die in den Jahren 1972 bis 1974 gültige Regelung der gemeinsamen Punktewertung einiger ausgewählter internationaler Meisterschaftsrennen in der DRM wurde ab dieser Saison beendet. Die DRM-Fahrer erhielten somit nur noch Punkte aus den DRM-Rennen.

Hans Heyer sicherte sich auf einem Ford Escort RS mit 120 Punkten den Meistertitel vor seinem Marken-Kollegen Klaus Ludwig.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in der Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1975